Coriolano puede referirse a:

 Cayo Marcio Coriolano, personaje romano semilegendario del siglo V a. C.
 Coriolano, tragedia de William Shakespeare.
 Obertura Coriolano, obertura de Ludwig van Beethoven.
 Cristoforo Coriolano, grabador germano-italiano del siglo XVI